Ваља Марулуј има више значења:

 Ваља Марулуј (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Ваља Марулуј (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Општина Ваља Марулуј (Галац), општина у округу Галац у Румунији